Finca Conventual annexa a la Granja Vella de Martí Codolar és una obra de Barcelona inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Conjunt d'edificacions annexes a la finca de la Granja Vella, format per diferents construccions asimètriques, dominant les línies modernes.

Sobresurt un gran casal en forma de mas tradicional i d'altres construccions de tendències conventuals. Les diverses teulades dominants són a dues vessants i les obertures són finestrals i portals. Una petita capella modernitzada acompleix la dedicació del conjunt, que ha sofert moltes modificacions des dels seus orígens.

La finca és envoltada de jardins, on no manquen plantacions i arbredes.

Història 
Sembla que en principi formà part del monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, que disposava de moltes propietats en aquests verals, anomenades la Granja Vella i la Granja Nova.

L'any 1722 s'inicià la construcció del "Camí de les Oliveres" per unir les dues propietats. L'any 1862 les granges foren segregades per Isidre Inglada i comprades per Josep Callès i Codolar.

Durant un temps aquests terrenys foren dedicats a finalitats agrícoles, i més tard hi fou construïda l'actual finca, que finalment fou ocupada per una comunitat religiosa. Avui el convent és regentat per monges Clarisses Caputxines.

Referències 

Patrimoni monumental d'Horta-Guinardó
Edificis d'Horta-Guinardó
La Vall d'Hebron